Lichtwark ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Lichtwark (1852–1914), deutscher Kunsthistoriker, Museumsleiter und Kunstpädagoge 
 Cushla Lichtwark (* 1980), neuseeländische Fußballtorhüterin und Netballspielerin
 Karl Lichtwark (1859–1931), deutscher Organist 

Lichtwark steht für:
 Lichtwark (Zeitschrift), Zeitschrift (1948 bis 1991)
 Lichtwark (Schiff), Hamburger Hafenfähre (1928), 1946 gesunken

Siehe auch:
 Lichtwark-Heft, deutsche Kulturzeitschrift
 Lichtwark-Preis für bildende Künstler
 Lichtwarkschule in Hamburg-Winterhude